

Topònims a Gran Bretanya 
 Berkshire, comtat d'Anglaterra.

Topònims als EUA 
 Comtat de Berkshire (Massachusetts), comtat a l'estat de Massachusetts (EUA).
 The Berkshires o els Berkshires, el mateix comtat de Massachusetts, o el sector de les muntanyes Apalatxes que hi ha allí.

 Berkshire Hills, pujols d'un sector de les muntanyes Apalatxes

 Berkshire (Connecticut), una comunitat no-incorporada al comtat de Fairfield (Connecticut, EUA).
 Berkshire (Nova York), municipi a l'estat de Nova York (EUA).
 Berkshire (Ohio), municipi a l'estat de Ohio (EUA).
 Berkshire (Vermont), municipi a l'estat de Vermont (EUA).

Altres 
 Berkshire (porc), una raça de porc originalment d'Anglaterra.
 Berkshire (sòl), tipus de sòl que es troba a Nova Anglaterra (EUA).
 Berkshire Hathaway, empresa multinacional estatsunidenca.
 Berkshire Publishing Group, editorial acadèmica fundada a Great Barrington (Massachusetts, EUA).
 Berkshire (locomotora), locomotora de vapor del 1925 dels EUA.